Miejscowości w USA:
 Stronghurst – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
Gminy w USA:
 Stronghurst (ang. Stronghurst Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson